Die Saison 2016/17 war die 26. Spielzeit der Schachbundesliga der Frauen. Titelverteidiger OSG Baden-Baden wurde von dem SK Schwäbisch Hall als Meister abgelöst. Aus der 2. Bundesliga waren im Vorjahr mit TuRa Harksheide, dem SV Medizin Erfurt, dem FC Bayern München und der Schachgesellschaft Augsburg ausnahmsweise vier Mannschaften aufgestiegen, da sich mit den SF 1891 Friedberg und dem SK Großlehna zwei Vereine zurückzogen, aber mit dem SK Lehrte nur einer der sportlichen Absteiger an einem Startplatz interessiert war. Während Erfurt den Klassenerhalt erreichte, mussten Harksheide, Augsburg und München direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2016/17 (Frauen).

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 22. und 23. Oktober 2016, am 21. und 22. Januar 2017, am 4., 5., 25. und 26. März 2017 sowie vom 29. April bis 1. Mai 2017. Die letzten drei Runden wurden zentral in Berlin gespielt, erstmals zeitgleich und am selben Ort gemeinsam mit den Männer-Mannschaften; die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der Wettkampf zwischen dem SC Bad Königshofen und TuRa Harksheide endete 5½:½ für Bad Königshofen, wurde aber mit 6:0 für Harksheide gewertet, da Bad Königshofen fünf Gastspielerinnen einsetzte (erlaubt ist der Einsatz von maximal vier Gastspielerinnen).

Die Meistermannschaft

Weblinks 

 Ergebnisdienst mit Kreuztabelle beim Niedersächsischen Schachverband

Schachbundesliga der Frauen
Schachveranstaltung 2016
bundesliga 201617 Frauen
Sportsaison 2016/17